Canal 5 este un post privat de televiziune din Republica Moldova. Format de principiu în generalist. Postul TV este difuzat prin serviciile distribuitorilor de cablu și IPTV. Postul TV are calitatea HD. Retransmite postul de televiziune rus 5 KANAL și UFC. Aparține furnizorului media General Media Group. 

Posturile TV înrudite: Publika TV , Canal 2, Canal 3, Prime.

Legături externe  
 Site Web Oficial - 5 KANAL

Canale de televiziune
Televiziuni din Republica Moldova